Die Abkürzung ELJ steht für:
 Evangelische Landjugend
 Abkürzung für den internationalen Flughafen El Recreo in Kolumbien

ELJ